

Якти-Куль — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Якти-Куль — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Якти-Куль — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Якти-Куль — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан

Див. також 
 Яктикуль